Mekong er en flod i Asien med udspring i Tibet. Den løber gennem Kina, Burma (Myanmar), Laos, Thailand, Cambodja og Vietnam.

Floden er den 12. længste (4.350-4.909 km) i verden og den 10. største målt på volumen (475 km³ vand årligt). Grunden til at længden ikke kan opgøres mere præcist er, at floden har sit udspring i et vanskeligt tilgængeligt område, hvor flere mindre floder løber sammen og danner én flod.

Dæmninger 
Den første dæmning der spænder over nedre Mekongs hovedstrøm er Xayaburi-dæmningen i Laos.

Chefen i [den thailandske landsbyen] Ban Pak Ing, sagde, at 7 dæmninger (pr. 2015) er blevet bygget opstrøms for landsbyen, og når en storm når Sydkina, så fører det til "...en stor udledning af vand fra de kinesiske dæmninger opstrøms - og til gengæld en god chance for at hans landsby bliver oversvømmet. .... "Før dæmningerne vil vandet gradvist gå op og ned med årstiderne ..." Nu går vandet op og ned drastisk, og vi ved ikke, hvornår det vil ændre sig, medmindre vi ser stormen'", i følge National Geographic.

(Miaowei er i anlægsfase pr. 2016.)	)

I anlægsfase:

(Nedstrøms fra grænsen mellem Tibet og Yunnan-provinsen.)

Foreslåede dæmninger 
10 dæmninger er foreslået på floden, syd for der, hvor Pak Beng-dæmningen (i Udomxai provins i Laos) er foreslået.

Ovennævnte dæmninger er i forbindelse med vandkraftværker med mulighet at levere 15 MW eller mere.

Noter

Se også 
 Vandkraft i Mekongs afvandingsområde

Vandløb i Tibet
Vandløb i Kina
Vandløb i Burma
Vandløb i Laos
Vandløb i Thailand
Vandløb i Cambodja
Vandløb i Vietnam